TKT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tak (Thailandia) (Thailandia)